Ікусака (Наґано)
Ікусака (Окаяма)